Glum ist der Familienname von:

 Friedrich Glum (1891–1974), Generaldirektor der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
 Wolfgang Glum (* 1958), deutscher Schlagzeuger und Filmkomponist

Siehe auch:
 Klum